Jajá Coelho (1986) — futebolista brasileiro que atua como meia ou atacante
Jair Gonçalves Prates (1953) — futebolista brasileiro que atuava como meia ou atacante
Jair Xavier de Brito (1974) — futebolista brasileiro que atuava como atacante
Laurent Jalabert (1968) — ciclista francês

Ver também

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos